Otternzunge bezeichnet:

 einen fossilen Haizahn
 Schlangen-Knöterich (Polygonum bistorta), eine Pflanzenart